Gimli is een personage uit In de Ban van de Ring van de Britse schrijver J.R.R. Tolkien.

Gimli, de zoon van Glóin, vertegenwoordigt het Dwergenvolk in het Reisgenootschap van de Ring. Hoewel zijn volk een lange geschiedenis van misverstanden en zelfs vijandschap met de Elfen heeft, ontstaat er een hechte vriendschap tussen hem en de elf van het gezelschap, Legolas. Enige sportieve rivaliteit is er altijd gebleven, want Gimli houdt bij elke gelegenheid nauwkeurig bij of zijn bijl wel minstens evenveel schade aanricht als Legolas' boog.

Na de oorlog trekt Gimli met vele dwergen naar de Glinsterende Grotten in de Helmsdiepte. Hij krijgt Legolas zelfs zo ver dat deze de schoonheid van de grotten, waarin dwergen bij voorkeur huizen, op prijs begint te stellen. Als tegenprestatie bezoekt hij zelf met Legolas, zij het met gemengde gevoelens, het Fangornwoud. Na de dood van hun goede vriend Koning Aragorn Elessar varen ze samen met een boot vanuit Ithilien naar de Onsterfelijke Landen.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Dwerg in werk van Tolkien